

Вудгалл — місто, штат Нью-Йорк
 Вудгалл — селище, штат Іллінойс